«Се́рдце тьмы» () — приключенческая повесть польско-английского писателя Джозефа Конрада, впервые опубликованная отдельной книгой в 1902 году.

Содержание 
Повествование ведётся от лица главного героя, моряка Марлоу, который вспоминает своё путешествие в Центральную Африку. По заданию «Компании» (в тексте не названа, но подразумевается, видимо, бельгийская компания Свободного Конго), он должен прибыть на удалённую станцию, чтобы увезти с собой одного из агентов компании по фамилии Куртц, занимающегося сбором слоновой кости. Основную часть книги занимает рассказ Марлоу от первого лица о его путешествии по тропической реке, среди совершенно неизвестных европейцу территорий. Его рассказ полон необъективно переданных, но оттого не менее жутких подробностей как жизни аборигенов, так и насаждаемых в далёкой колонии порядков. Однако больше всего главного героя ужасает Куртц как воплощение первобытных инстинктов, которые таятся в глубине души каждого человека и которые, если дать им волю, полностью подчинят его себе..

Дикая глушь жестоко отомстила Куртцу за фанатическое вторжение. Думаю, она шёпотом рассказала ему о нём самом то, чего он не знал, и этот шёпот зачаровал его и гулким эхом отдавался в нем, ибо в глубине его была пустота.

Экранизации и другие упоминания 
 В 1939 году Орсон Уэллс намеревался экранизировать повесть, однако проект оказался слишком дорогим, кроме того Вторая мировая война, сузившая рынки проката, заставила кинокомпанию «РКО Радио Пикчерс» пересмотреть смету и Уэллс решил снимать «Гражданина Кейна». Также фильм по данной книге хотел снять Ричард Брукс.
 В серии № 82 сериала Wonder Years (Kodachrome, 29 января 1992 года) учитель литературы читает книгу ученикам на уроке.
 По книге снят фильм «Сердце тьмы» (1993).
 Мотив путешествия в глубь загадочных джунглей, вскрывающего тёмную сторону человеческой природы, переосмыслен в фильме «Апокалипсис сегодня». В нём сохранена основная сюжетная линия, три главных героя, некоторые диалоги конрадовской повести, хотя действие перенесено в другое время и на другой континент.
 Cюжет игры Spec Ops: The Line основывается на том же сюжете, во многом, в свою очередь, повторяя «Апокалипсис сегодня».
 Повесть Конрада прямо обсуждается в блокбастере «Кинг-Конг» (2005).
 Книгу можно увидеть в мультсериале «Дарья», где главная героиня читает её на уроке и зачитывает описание: «путешествие молодого человека в неведомые земли сталкивает его лицом к лицу с варварской жестокостью внутри собственной души».
 В эпизоде № 13 аниме «Psycho-Pass» (2012) данную книгу читает Синъя Когами, когда лежит в госпитале.
 В фильме «Назови меня своим именем» книгу читает Элио, которого сыграл Тимоти Шаламе.
 Формирование характера одного из возможных антагонистов игры Fallout: New Vegas, Цезаря, частично основано на произошедшем с Куртцем.

Переводы на русский язык 
 Сердце тьмы / Пер. с англ. А. Кривцовой. - М.: Эксмо, 2018. - 192 с.

Упоминания в литературе 
 На повесть «Сердце Тьмы» ссылается Томас Элиот в работе: Элиот Т.С. Избранное. Т. I—II. Религия, культура, литература / Пер. с англ. под редакцией А.Н.Дорошевича; составление, послесловие и комментарии Т.Н.Красавченко. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - 752 с. (Серия «Книга света».) - Стр. 97.
 На повесть «Сердце Тьмы» ссылается В. Г. Зебальд в книге «Кольца Сатурна» /. Пер. с нем. Э. Венгеровой. — М.: Новое издательство, 2016. — 312 с.

Примечания

Ссылки 
 

Джозеф Конрад
Романы на английском языке